H5 steht für:
 H5 (Paralympics), eine Startklasse bei den Paralympics
 H5 (Animationsstudio), französisches Animationsstudio 
 H5 (Slowenien), Schnellstraße in Slowenien 
 H5 (Sternhaufen), ein offener Sternhaufen im Sternbild Kreuz des Südens
 Huansu H5, chinesisches Automobil

pt:Histona#Classes